Wirtz kan syfta på:
 Arthur Wirtz (1901–1983), amerikansk affärsman och idrottsledare
 Bill Wirtz (1929–2007), amerikansk affärsman och idrottsledare
 Carl Wilhelm Wirtz (1876–1939), tysk astronom
 Paul Würtz (1612–1676), svensk friherre och krigare
 Rocky Wirtz (1952–), amerikansk affärsman och idrottsledare
 W. Willard Wirtz (1912–2010), amerikansk politiker, professor i juridik och advokat

Se även
 Mildred Scheel (1932–1985), tysk läkare född Wirtz
 Wirtz Corporation, amerikanskt företag